Sääre (Hiiumaa), plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Sääre (Kihnu), plaats in de Estlandse gemeente Kihnu
 Sääre (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa